Битва під Каневом — це ряд військових битв, що відбулися у різний час неподілак міста Канів нинішньої Черкаської області.

Зокрема

 Битва під Каневом (1662) — битва козацького війська на чолі з гетьманом Юрієм Хмельницьким супроти козацько-московської армії наказного гетьмана Лівобережжя Якима Сомка, що відбулася 
 Битва під Каневом (1918) — битва між військами ІІ Польського Корпусу та німецькими військами, що відбулася 10-11 травня 1918 року.